37 - o ano 37 d.C
37 (número)
37 (minissérie)

0037